Васи́лий Кузнецо́в:
 
 Кузнецов, Василий Андреевич (1916—1987) — кавалер ордена Славы трёх степеней.
 
 
 
 
 Кузнецов, Василий Михайлович (1910—1997) — Герой Советского Союза.
 
 Кузнецов, Василий Сергеевич (1878—1929) — российский архитектор, художник.
 Кузнецов, Василий Федотович (род. 1947) — российский политический деятель.
 Примечания